Наталия Андреевна Маясова (1 мая 1919 года, деревня Плотихино — 9 июля 2005 года, Москва) — российский искусствовед, известный специалист в области древнерусского лицевого шитья, создатель научной школы, автор многочисленных научных трудов,  (1995), почетный член ИКОМ, старейший музейный деятель России, президентский пенсионер.

Биография

Родилась 1 мая 1919 года в бывшем имении родителей деревне Плотихино Константиновского района Московской области. В 1925 году семья переехала в город Загорск (ныне Сергиев Посад).

Мать, школьная учительница Катерина Ивановна Маясова, одна растила и воспитывала детей; отец, Андрей Николаевич Маясов, бывший офицер Русской армии, был репрессирован и умер в ГУЛАГе, в лагере на реке Зея в Сибири. 

Наталия Андреевна поступила на археологический факультет Института философии, литературы и истории имени Н.Г.Чернышевского (ИФЛИ). Начавшаяся в 1941 году война прервала обучение, и в 1943 году Маясова закончила исторический факультет МГУ, в структуру которого вошёл ИФЛИ.

Загорский музей

В марте 1945 года начала работать в Загорском музее, находившемся в то время на территории Троице-Сергиевой лавры. Среди её наставников были видные учёные и сотрудники музея: Н.А.Демина, В.Н.Лазарев, М.В.Алпатов, М.А.Ильин, Н.Н.Воронин. В 1948 году Маясова поступила в аспирантуру Государственного Исторического музея на кафедру истории материальной культуры, взяв тему  "История древнерусского лицевого шитья". Первая научная работа опубликована в 1953 году. В 1952 году Маясова стала заместителем директора по научной работе Загорского музея. Умело организовав исследовательскую, экспедиционную и выставочную деятельность, она превратила музей, бывший рядовым областным учреждением, в научный центр по исследованию лицевого шитья, быстро выдвинувшийся в ряды знаменитых музеев мира. При активном участии Маясовой возобновилась издательская деятельность, стали постоянно выходить "Сообщения" музея. Она привлекала на работу молодых перспективных сотрудников, постоянно ездила в командировки и экспедиции, выискивая произведения древнерусского искусства, которым грозило уничтожение в ходе широкой кампании по закрытию церквей, проводившейся в 1960-е годы при Н.С.Хрущёве. В 1950-е была избрана депутатом городского совета. В Загорске она вышла замуж за И.В.Трофимова, блистательного молодого архитектора, под руководством и при непосредственном участии которого была реставрирована Троице-Сергиева лавра. В 1951-1953 гг. Наталия Андреевна принимала участие в составлении и редактировании книги И.В.Трофимова о реставрации Троице-Сергиевой Лавры; позже редактировала каталог персональной выставки художника В.П.Трофимова, принимавшего видное участие в реконструкции архитектурных памятников лавры.

Музеи Московского Кремля 

С 1962 года работала в Музеях Московского Кремля, была хранителем Благовещенского собора. 

Возглавляла комиссию по научной каталогизации музея. В 1971 году защитила кандидатскую диссертацию «Древнерусское лицевое шитье XVI века». 

С 1972 по 1979 годы была заместителем директора по научной работе, продолжая заниматься изучением древнерусского лицевого шитья. При этом Н. А. Маясова досконально изучила архитектуру многих соборов Кремля, коллекции и историю произведений; так, в фундаментальном труде о Благовещенском соборе, вышедшем к 500-летию этого памятника, она написала большой раздел о золотых вратах, рукописных книгах,  ювелирном искусстве и другом.

В Музеях Кремля Н. А. Маясова вела большую организационную работу: возглавила комиссию по научной каталогизации коллекций, занялась издательской деятельностью, архитектурной реставрацией, участвовала в написании плана новой экспозиции Оружейной палаты. Некогда закрытый музей-хранилище превратился в крупный научный центр, начали проводиться выставки в России и за рубежом, стали проходить симпозиумы, сессии, конференции. Музей «Московский Кремль» был включен в систему особо ценных памятников мировой культуры ЮНЕСКО, и в этом есть вклад Н. А. Маясовой. 

С 1979 года Н. А. Маясова работала в научно-издательском отделе музея, была бессменным редактором сборника «Материалы и исследования», участвовала в составлении других сборников, посвященных древнерусскому искусству. Наталия Андреевна воспитала много учеников — исследователей древнерусского искусства в различных областях: Т. Н. Манушину, Н. А. Хлебникову, Л. А. Лихачеву, В. Н. Соломину, О. М. Власову, Г. О. Иванову, реставраторов шитья нового поколения.

Награды 
 Медаль «За доблестный труд» 
 Медаль «Ветеран труда».
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (25 апреля 1995 года) — за заслуги в области искусства.

Библиография

Основные сочинения 
 Двойной покров XVI века. -  Сообщения Загорского государственного историко-художественногомузея-заповедника. Загорск, 1958. Вып.2. С. 25-30.
 Два произведения художественного шитья XVII века. - Сообщения Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника. Загорск, 1958. Вып.2. С. 39-42.
 Мастерская художественного шитья князей Старицких. -  Сообщения Загорского историко-художественного музея-заповедника. Загорск, 1960. Вып. 3. С. 41-64.
 О датировке древней копии "Троицы" Андрея Рублева из иконостаса Троицкого собора. -  Сообщения Загорского историко-художественного музея-заповедника. Загорск, 1960. Вып.3. С. 170-174.
 Литературный образ Ксении Годуновой и приписываемые ей произведения шитья. -  ТОДРЛ. 1966. Т.22. С. 294-310.
 Художественное шитье. - Троице-Сергиева Лавра. Художественные памятники. М., 1968. С. 112-139.
 Лицевое шитье - его особенности и методика изучения. -  Состояние и задачи изучения древнерусского искусства: Тезисы научной конференции (12 нояб.1968 г.) М., 1968. С. 15-17.
 Памятник московского золотного шитья XV века. -  Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV-XVI вв. М., 1970. С. 488-493.
 Древнерусское шитье. М., 1971.
 Древнерусское лицевое шитье XVI века. Автореф. дисс. канд. искусствоведения. М., 1971.
 Древнерусское лицевое шитье XVI века. Дисс. канд. искусствоведения. М., 1971.
 Методика исследования памятников древнерусского лицевого шитья. -  Материалы и исслед. Гос. музеи Моск. Кремля. М., 1973. 1. С. 111-131.
 Три шитых покрова XVI века в собрании Музеев Кремля. -  Материалы и исслед.  Гос. музеи Моск. Кремля. М., 1973. 1. С. 132-147.
 Кремлёвские "светлицы" при Ирине Годуновой. -  Материалы и исслед. Гос. музеи Моск. Кремля. М., 1976. 2. С. 39-61.
 Древнерусская живопись иглой. М., 1979.
 Памятник шитья московской великокняжеской светлицы XV века. -  Искусство Москвы периода формирования Русского централизованного государства. Материалы и исслед. Гос. Музеи Моск. Кремля. М., 1980. 3. С.56-75.
 Два произведения лицевого шитья боярских мастерских XVI века. -  ПКНО. 1981. Л., 1983. С. 352-361.
 "Светлица" в доме боярина Дмитрия Ивановича Годунова. -  Произведения русского и зарубежного искусства XVI - начала XVIII века. М., 1984. С. 32-56. Материалы и исслед. Гос. музеи Моск. Кремля. 4.
 Памятники средневекового лицевого шитья из собрания Успенского собора. -  Успенский собор Московского Кремля: Материалы и исслед. М., 1985. С. 189-214.
 Об одном редком изображении в шитье XV века. -  ПКНО. 1984. Л., 1986. С. 409-419.
 Светлица новгородской боярыни в Москве. -  ПКНО. М., 1985.
 Памятник шитья с именем Геннадия. -  Новые атрибуции. М., 1987. С. 29-36. Материалы и исслед. Гос. музеи Моск. Кремля; 5
 Древнерусское лицевое шитье из собрания Кирилло-Белозерского монастыря. -  Древнерусское искусство. Художественные памятники русского Севера. М., 1989. С. 203-224.
 Русское художественное шитье XIV - начала XVIII века: Каталог выставки / Авт. вступ. ст. и сост. Н. А. Маясова и И. И. Вишневская. М., 1989. С. 9-80.
 В соавторстве с: И. Я. Качалова, Л. А. Щенникова. Благовещенский собор Московского Кремля. К 500-летию уникального памятника русской культуры. М., 1990. С.81-97.
 Две шитые хоругви XVI в. из Соловецкого монастыря. -  ПКНО. 1989. Л., 1990. С.312-322.
 К вопросу о южно-славянских связях в русском лицевом шитье XV-XVI веков. -  Проблемы русской средневековой культуры. М., 1990. С. 87-100. (Материалы и исслед. Гос. музеи Моск. Кремля; 7).
 Памятники греческого лицевого шитья в собрании Государственных музеев Московского Кремля. -  Резюме сообщения XVIII Международного конгресса византинистов (Москва, 8-15 августа 1991 г.). М., 1991, 2. С. 702-703.
 Произведения средневекового молдо-влахийского шитья в собрании Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль". -  Древнерусское искусство. Балканы. Русь. СПб., 1995. С.257-276.
 К истории изучения древнерусского лицевого шитья. -  Древнерусское художественное шитье. М., 1995. С.5-13 (Материалы и исслед.  Гос. историко-культ. музей-заповедник "Московский Кремль"; 10).
 Древнейший покров митрополита Ионы. -  Древнерусское художественное шитье. М., 1995. С.26-38 (Материалы и исслед. Гос. историко-культ. музей-заповедник "Московский Кремль"; 10).
 Вновь обретенный шедевр. -  Древнерусское художественное шитье. М., 1995. С. 39-52 (Материалы и исслед.  Гос. историко-культ. музей-заповедник "Московский Кремль"; 10).
 Одна из последних древнерусских светлиц. -  ПКНО. 1994. М., 1996. С. 388-398.
 Шитое изображение князя Михаила Черниговского. -  ПКНО. 1991. М., 1997. С. 286-295.
иОбраз преподобного Сергия Радонежского в древнерусском шитье (к вопросу об иконографии). -  Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Руси XIV-XV веков. М., 1997.
 Древнерусское лицевое шитье. Каталог. - М., "Красная площадь", 2004. 496 с.

Литература

Каталог выставки произведений В.П.Трофимова. - Загорск, 1955.
И.В.Трофимов. Памятники архитектуры Троице-Сергиевой лавры. Исследования и реставрация. - М., Госстройиздат, 1961.
И.А.Родимцева, И.С.Владимирская. Вступительная статья к сборнику "Искусство средневековой Руси", подготовленному в честь 80-летнего юбилея Н.А.Маясовой. - М., 1999. (Материалы и исслед. Гос.ист.-культ.музей-заповедник "Московский Кремль"; 12).
Г.И.Вздорнов. Многолетнее служение науке. Там же.
Сведения об авторе. - В кн.: Н.А.Маясова. Древнерусское лицевое шитье. Каталог. - М., "Красная площадь", 2004. 496 с.

Примечания 

Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Искусствоведы СССР
Искусствоведы России
Древнерусское лицевое шитьё
Сотрудники музеев Московского Кремля
Авторы книг по вышиванию